Aetana är ett släkte av spindlar. Aetana ingår i familjen dallerspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dallerspindlar
Aetana